На овој страници се налазе састави репрезентација на мушком олимпијском хокејашком турниру играном у оквиру програма Зимских олимпијских игара 2018, у периоду од 14. до 25. фебруара у јужнокорејском Пјонгчангу. На олимпијском турниру учествовало је укупно 12 репрезентација, односно укупно 300 хокејаша. Свака репрезентација је могла максимално да пријави 25 играча, односно три голмана, 8 одбрамбених играча и 14 нападача. 

По први пут након ЗОИ 1994. играчима из Националне хокејашке лиге није дозвољено учешће због неслагања руководства лиге са једне, и челника МОК-а и IIХФ-а са друге стране.

Група А

Селектор:  Џим Пек

Селектор:  Вили Дежарден

Селектор:  Јосеф Јандач

Селектор:  Патрик Фишер

Група Б

Русија 
Напомена: Спортисти из Русије због суспензије националног олимпијског комитета услед скандала са допингом наступају под неутралном заставом и под именом Олимпијски спортисти из Русије.

 Селектор:  Олег Знарок

Селектор:  Тони Гранато

Селектор:  Крејг Ремзи

Селектор:  Кари Саволаинен

Група Ц

Селектор:  Марко Штурм

Селектор:  Петер Торесен

Селектор:  Лаури Марјамеки

Селектор:  Рикард Гренборг

Види још 
 Хокеј на леду за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2018.
 Зимске олимпијске игре 2018.

Референце

Спољашње везе 
 

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 2018.